Fresno de la Vega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fresno de la Vega (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Fresno de la Vega (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar